Данкен — фамилия. Известные носители:
 Данкен, Джон (род. 1975) — британский ориентировщик, чемпион мира в эстафете по спортивному ориентированию.
 Данкен, Роберт (1919—1988) — американский поэт.
 Данкен, Терри Майкл (1967—1993) — американский юрист и адвокат, погибший во время кризиса в Москве осенью 1993-го года.